Törne och von Törne är svenska efternamn. Bägge namnen har burits av adelsätter, av vilka adelsätten Törne blev mycket kortlivad. De  idag levande och de biograferade med detta namn är således ofrälse. Offentlig statistik uppger att följande antal personer var folkbokförda i Sverige 31 december 2018 med namnen:
 Törne 49
 von Törne 4
Tillsammans blir detta 53 personer.

Personer med efternamnet Törne eller von Törne
 Bengt von Törne (1891–1967), finlandssvensk tonsättare, konstvetareoch essäist
 Frans Vilhelm Törne (1870–1949), läkare och tandläkare
 Hans Olofsson Törne (död 1671), rådman och politieborgmästare
 Johan Reinhold von Törne  (1752–1810), finlandssvensk militär
 Johanna von Törne  (1778–1867), målare
 Karin EE von Törne Haern (född 1948), målare, tecknare och konstpedagog
 Michael Törne  (1644–1694), borgmästare och talman
 Mikael von Törne (1726–1796), militär och ämbetsman 
 Mikael von Törne (1775–1854), ämbetrsman
 Olof von Törne  (1686–1745), kommerseråd och politiker
 P.O. von Törne (1882–1940), finländsk historiker

Källor

Svenska efternamn